Sezon 2014/2015 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 29 listopada 2014 roku w austriackim Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 1 marca 2015 roku na torze olimpijskim w Soczi.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Bibliografia 
 Kalendarz
 Wyniki

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2014 w saneczkarstwie
2015 w saneczkarstwie
2014 w Austrii
2014 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Kanadzie
2015 w Niemczech
2015 w Norwegii
2015 w Rosji
Sport w Innsbrucku
Sport w stanie Nowy Jork
Sport w Calgary
Sport w Oberhofie
Sport w Winterbergu
Sport w Lillehammer
Sport w Altenbergu
Sport w Soczi
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych
Saneczkarstwo w Kanadzie